Чемпионат Таджикистана по футболу 2013 () — 22-й сезон чемпионата Таджикистана по футболу с момента его основания.

В чемпионате стартовали 11 клубов. Высшую лигу покинули три неудачника прошлого сезона — «Хосилот» (Пархар), «Гвардия» (Душанбе) и «Зарафшон» (Пенджикент). Дебютантом турнира стал победитель душанбинской зоны первой лиги прошлого года — «Панджшер» (Джалолиддин Руми), однако эта команда после 5 сыгранных матчей отказалась от участия в чемпионате и все её результаты были аннулированы.

Чемпионом Таджикистана во второй раз подряд стал кулябский «Равшан», который одержал победы в первых 12 матчах подряд, в том числе выиграл оба матча у своего главного конкурента «Истиклола» и уверенно довёл дело до победы в чемпионате. Второе место занял столичный «Истиклол», бронзовые медали впервые в своей истории завоевал «Хайр» из Вахдата.

Лучшим бомбардиром сезона стал иранский легионер Хуссейн Сухроби, забивший 11 голов — из них 7 в первом круге в составе «Хайра» и 4 во второй половине сезона за «Истиклол». Второе место с 10 мячами занял Дилшод Васиев, у которого к тому же отобрали 3 гола в аннулированном матче в ворота снявшегося «Панджшера».

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры 
Без учёта голов в аннулированных матчах против «Панджшера».

Рекорды чемпионата 
Самая крупная победа и самый результативный матч: 08.06.2013 Истиклол 9:0 Истаравшан

Самая крупная победа на выезде: 14.04.2013 Панджшер 2:6 Истиклол

Хет-трики

Ссылки 
 Сезон 2013 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2013 на сайте soccerway.com 

2013
Таджикистан
2013 год в Таджикистане